Montot (Côte-d'Or)
Montot (Haute-Saône)
ook:
Montot-sur-Rognon,  Haute-Marne